Mark VII steht für:

 Mark VII (Panzer), britischer Panzer
 Jaguar Mark VII, Pkw-Modell